Outline-Schrift  steht für:
 Vektorfont, bei dem die Umrisse mathematisch beschrieben sind
 in der Typografie Schriftarten, deren Einzelbuchstaben nur durch die Kontur wiedergegeben werden.